Die Liste der Fußballvereine der Färöer enthält sämtliche Vereine, die im Fótbóltssamband Føroya (FSF) organisiert sind oder waren.

Männer 

Legende:

M = Zahl der Landesmeistertitel
P = Zahl der Pokalsiege

Zudem gab es noch die Vereine Fámjin Bóltfelag, Øravík Bóltfelag, Sandvík Bóltfelag und Treingisvágur Bóltfelag, die jedoch allesamt vor der Gründung des FSF aufgelöst wurden.

Frauen 

Legende:

M = Zahl der Landesmeistertitel
P = Zahl der Pokalsiege

Vereine
Faroer